Бертолуччі () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Бернардо Бертолуччі (1940—2018) — італійський кінорежисер та сценарист.
 Джузеппе Бертолуччі (1947—2012) — італьійський кінорежисер, драматург та письменник, молодший брат Бернардо Бертолуччі.

Італійські прізвища